Хаустов — фамилия.

Известные носители

А 
 Хаустов, Александр Петрович (род. 1948) — советский и российский учёный, доктор геолого-минералогических наук, профессор.
 Хаустов, Анатолий Тихонович (1942—2017) — советский и российский башкирский театральный актёр Русского драматического театра Башкирии, член Союза театральных деятелей.
 Хаустов, Андрей Иванович (1930—1978) — русский советский скульптор и живописец.

В

Г 
 Хаустов, Георгий Иосифович (род. 1936) — советский металлург, директор Никопольского южно-трубного металлургического завода.
 Хаустов, Григорий Павлович (род. 1939) — советский военный лётчик, полковник.

Д, П 
 
 Хаустов, Павел Прокофьевич (1882—1949) — советский архитектор, градостроитель.

Хаустова 
 Хаустова, Светлана Анатольевна (род. 1968) — мастер спорта России международного класса (1996, спортивное ориентирование на лыжах), трёхкратный призёр чемпионата мира.